Amerikai Egyesült Államok
 Wichita, település Kansas államban
 Wichita (folyó)

Egyéb
 Wichita, 1955-ben készült amerikai western film